Büngener ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Büngener (1916–1953), deutscher Bildhauer
 Simone Büngener (* 1962), deutsche Hürden- und Mittelstreckenläuferin